

Persone 

 Danny DeVito –   attore, regista e produttore cinematografico statunitense di origini italiane
 Lucy DeVito –  'attrice statunitense di origini italiane e ebraiche
 Tommy DeVito –  cantante e musicista statunitense, famoso per aver militato come chitarrista nei The Four Seasons

Pagine correlate 

 De Vito